Липа (Tilia) — рід дерев родини Мальвові, у тому числі:
 Липа серцелиста
 Липа повстиста

Топоніми

Липа — село, Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт, гміна Бірча

Липа — поселення в громаді Белтинці, Помурський регіон

Села:
 Липа — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Липа — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Турійський район
 Липа — Івано-Франківська область, Калуський район, колишній (до 2020 року) Долинський район
 Липа — Рівненська область, Дубенський район

Річка
 Липа — річка в Україні, притока Стиру

Персоналії 
 Липа (прізвище)